O AMD Bulldozer é uma microarquitetura usada pela AMD em seus microprocessadores a partir de 2011. Esta arquitetura é completamente diferente da arquitetura AMD64 que a AMD vem usando desde o lançamento do primeiro processador Athlon 64 em 2003. Bulldozer é, assim, o codinome da arquitetura, não de um processador específico.

A arquitetura Bulldozer herda alguns recursos introduzidos pela arquitetura AMD64, notadamente o controlador de memória integrado e o barramento HyperTransport para comunicação entre o processador e o chipset.

Os primeiros processadores para desktops baseados na arquitetura Bulldozer terão um novo padrão de pinagem, chamado AM3+. Os processadores AM3+ poderão ser encaixados numa placa-mãe soquete AM3+ apenas. Inicialmente a AMD pretendia manter a compatibilidade com o atual soquete AM3, permitindo encaixar os novos processadores tanto no soquete AM3+ quanto no AM3, mas a empresa entendeu que isso reduziria significativamente o desempenho dos novos processadores quando encaixados nos soquetes AM3 além de atrasar o lançamento dos mesmos. Por essa razão não haverá mais compatibilidade.

Essa nova arquitetura terá ainda um equivalente da tecnologia Intel Turbo Boost, que permitirá ao processador fazer overclock automático caso você esteja rodando programas pesados e se a dissipação térmica ainda estiver dentro da especificação.

Conjuntos de Instruções
Além de ser compatível com as instruções x86, a arquitetura Bulldozer suportará os seguintes conjuntos de instruções adicionais:
 SSE4.1 e SSE4.2 - Juntos formam o equivalente AMD ao SSE4 da Intel. A atual arquitetura K10 da AMD suporta um conjunto de instruções proprietário chamado SSE4a, que não é a mesma coisa de SSE4.
 AVX (Advanced Vector Extensions ou Extensões de Vetor Avançadas) com dois subconjuntos adicionais, chamados XOP e FMA4.
 AES (Advanced Encryption Standard ou Padrão de Criptografia Avançada).
 LWP (Light Weight Profiling ou Perfil “Peso Leve”) - Permitem monitorar o desempenho de programas, e pode ser usado por desenvolvedores para ajustarem seus programas a obterem o maior desempenho possível, por exemplo.

Os Núcleos
A AMD adotou uma nova abordagem para a nova arquitetura: agora cada dois núcleos compartilharão alguns recursos (a unidade de entrada, a unidade de ponto flutuante e o cache de memória L2), formando o que a empresa chamou de módulos. Ou seja, cada módulo será formado por dois núcleos de processadores, não sendo completamente independentes entre si portanto.

De acordo com a AMD, essa mudança proporciona redução de custos e otimização do processador. Como em um processador de vários núcleos algumas unidades dentro dos núcleos permanecem ociosas na maior parte do tempo, a idéia foi combiná-las. Com menos unidades, o processador pode ser menor, o que: reduz a quantidade de material necessário para sua fabricação, consequentemente reduz os custos, economiza-se energia e se reduz a quantidade de calor gerado.

Na fabricação de um processador de “quatro núcleos”, serão juntados dois desses módulos e, embora fisicamente o processador tenha na verdade “dois módulos com dois núcleos cada” internamente, a AMD chamará de um produto de “quatro núcleos”.

Os Processadores
Os processadores baseados na arquitetura Bulldozer para desktops serão conhecidos pelo codinome Zambezi, em versões de 4 e 8 núcleos de processamento. As CPUs Zambezi de quatro núcleos terão 2 módulos Bulldozer, e as de 8 núcleos, serão compostas de 4 módulos. Esses novos processadores Zambezi funcionarão com memórias DDR3.

Processadores Piledriver
Os processadores baseados na arquitetura Piledriver para desktops serão conhecidos pelo codinome Vishera, também em versões de 4 e 8 núcleos de processamento. Complementando as CPUs Zambezi, as CPUs Vishera de quatro núcleos terão 2 módulos Piledriver, e as de 8 núcleos, serão compostas de 4 módulos. Esses novos processadores Vishera também funcionarão com memórias DDR3.

O Cache de Memória
A arquitetura Bulldozer terá até 8 MB de cache de memória L2 compartilhado entre cada dois núcleos, e entre 4 e 8 MB de cache de memória L3 compartilhado entre todos os “núcleos”. O cache L2 utilizará uma arquitetura associativa de 16 vias, com buffer de traduções de endereços (TLB) de 1 024 entradas.

Gerenciamento de Energia
Os novos processadores Bulldozer deverão dissipar de 10 a até 100 Watts (TDP - Thermal Dissipation Power). Para regular o consumo de energia, a AMD incluiu alguns recursos interessantes, a mais importante é o chaveamento de circuitos (power gating), que permite ao processador cortar a alimentação, e até mesmo desligar completamente os "núcleos" que não estão sendo usados. Foi incluído também um recurso que mede a atividade do processador, permitindo estimar a energia que esta sendo dissipada. O emprego de uma tecnologia similar à Intel Turbo Boost permitirá aumentar o clock do processador se a dissipação térmica ainda estiver dentro da especificação.

 TORRES, Gabriel, Por Dentro da Arquitetura AMD Bulldozer, em Clube do Hardware, 25 de agosto de 2010.
 AMD Bulldozer não será compatível com motherboard's socket AM3, em Notícias Tecnológicas, 27 de agosto de 2010.
 LIMA, Cássio, AMD Lança Processadores “Vishera” | Clube do Hardware, em Clube do Hardware, 03 de março de 2013.
 List of AMD FX microprocessors - Wikipedia, the free encyclopedia, em Wikipédia Inglesa, 03 de março de 2013.

Ver também
 AMD K7 (Athlon)
 AMD K8 (AMD64)
 AMD K10 (Phenom)
 Intel

AMD